Андре́й Лихачёв:
 Лихачёв, Андрей Николаевич (род. 1965) — вице-губернатор Санкт-Петербурга в 1998—1999.
 Лихачёв, Андрей Фёдорович (1832—1890) — русский археолог и нумизмат.